Хи́ченс () — английская фамилия.

Известные носители:
 Хиченс, Роберт (1864—1950) — английский писатель и журналист.
 Хиченс, Роберт (1882—1940) — британский моряк, рулевой «Титаника».
 См. также
 Хитченс